Cet article présente une Liste des prénoms polonais non exhaustive.


Prénoms masculins polonais

A 

Adam, Adrian, Aleksander, Aleks, Aleksy, Alfons, Alojzy, Ambroży, Andrzej, , Arkadiusz, , Amadeusz, , Anastazy, Apolinary

B 

Bartłomiej (Bartek), Bartosz,Bareks(Vincent)Benedykt, , Bogumił, Bogusław, , Borys, Bronisław, , Bolesław

C 

Cezary,  Cyprian, , Czesław

D 
Dawid, , Dobrosław, Darek, Damian

E 

, Eryk, Eugeniusz, Euzebiusz, Erwan, Ewa

F 

, Florian, Franciszek, Fryderyk

G 

Gracjan, , Gustaw, Gwidon

H 

Henryk, Hieronime

I 

, Ireneusz

J 

, Jakub, , Janusz, Jarosław, , Józef, Jarek, Julka,Julia

K 

Kasia, Kajetan, Kamil, Karol, , , Kazimierz (Kazik) , Konrad (Radek), Kuba, Kacper, Krystian

L 

Lech, Leon, Leszek, Liba, , Ludwik, Łukasz, Lou

M 

Maciej, Maksym, , , , , Mateusz, Michał, , Mieczyslaw (Mieczu, Mietek) , Mikołaj, Mirawek, , Marian,Marcel

N 

Nikodem, Narcyz

O 

, Orest

P 

Patryk, , Piotr (Piotrek, Piotrusz), Paskal, Pankracy, Polikarp

R 

Riaman, Radosław, Rafał, Robert, Roman,

S 

Seweryn, , , Szczepan, Sebastian, Szymon, Sławomir (Sławek), Stanis, Stanislas, Slávek

T 

Tadeusz, Tomasz (Tomek), , Teodozjusz, Tobiasz

U 

Urban

W 

Wacław, Walenty, Walentyn, , Wiesław, Wiktor, , Wincenty, Witold (Witek),  (Włodek), Władysław (Władek), Wojciech (Wojtek)

Y 

Yarek

Z 

Zbigniew, Zdzisław, , Zygmund,

Prénoms féminins polonais

A 

, , Ala, Aleksandra (Ola), Alicja, Amelia, Aneta, Ania, , Anna, Anastazia, Andżelika, Aniela, Arleta, Angelika, , Albina, Apollonia

B 

Barbara, Bolesława, Bogumiła, Bożena, Brygida,

C 

Cecylia, Czesława, Cosmita

D 

, , , Dorota, Donata

E 

Edyta, Elżbieta, Emilia, Emila, Ewa, Ewelina, Elena,Elina

F 

Felicja, Florentyna

G 

Genowefa,

H 

Halina, , , Henryka,

I 

, Irmina, , Iga, Iwona

J 

Jadwiga (Jaga, Jagoda),  (Janka),  (Asia), Jolanta (Jola), Julia, Justyna, Janina 
Jolanta,

K 

, Kamila / Kamilia, , Kasia, , , Katherina, , Klara, Klaudia, Krystyna

L 

Lechosława, Leokadia, , Łucja, Ludmiła, Luminita,Louminona, Ludwika

M 

 (Magda), Maja (Majka, Majeczka), Małgorzata (Małgosia, Gosia), , , Marta, Martyna, Mirosława, , Marzena, Matylda,(Marlena)

N 

Natalia, Nikola,

O 

Ola, Olga, Oliwia (Oliwka)

P 

Patrycja, Prudencia, , Pelagia

R 

Regina, Renata,

S 

Salomea, Stanisława, Staśka,

T 

Tekla, Teodozja, Teofila

U 

Urszula

W 

Wanda, Weronika, Wita, Wiesława, Władysława, Wladislaw, Wioletta, Wiktoria,

Z 

Zenia, Zofia, Zosia, Zuzanna

Notes et références

Lien externe 
 Prénoms polonais sur signification-prenom.com

Prenom

Polonais
Prenoms